

Architettura 
 Ponte Paton – ponte a Kiev

Astronomia 
 2727 Paton – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Paton – casa motociclistica milanese attiva dal 1958 e specializzata in moto da competizione

Fisica 
 Fattore di Chan-Paton – indice con molti valori associati con gli estremi di una stringa aperta

Geografia 
 Paton – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Iowa, nella contea di Greene

Persone 
 Alan Paton (1903-1988) – scrittore, politico e attivista sudafricano
 Alan James Paton (1963) – botanico scozzese
 Borys Jevhenovyč Paton (1918-2020) – scienziato sovietico, dal 1992 ucraino
 David Paton (1947) – bassista scozzese
 Evgenij Oskarovič Paton (1870-1953) – ingegnere ucraino
 Harry Hadden-Paton (1981) – attore britannico
 Jacqueline Comerre-Paton (1859-1955) – pittrice francese
 Jill Paton Walsh (1937) – scrittrice inglese
 Joseph Noel Paton (1821-1901) – pittore scozzese
 Norman Paton (1964) – informatico inglese
 Paul Paton (1987) – calciatore nordirlandese
 Richard Paton (1717-1791) – pittore britannico
 Stuart Paton (1883-1944) – regista, sceneggiatore e attore scozzese 
 Waller Hugh Paton (1828-1895) – pittore scozzese